Бори́с Ге́рманович Юшков (род. 10 октября 1947 года, Свердловск, СССР) — советский и российский патофизиолог, специалист в области физиологии и патологической физиологии системы крови, заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008), член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 10 октября 1947 году в Свердловске.

В 1972 году — окончил лечебно-профилактический факультет Свердловского медицинского института.

В 1985 году — защитил докторскую диссертацию, в 1987 году — присвоено учёное звание профессора.

С 1974 по 1999 годы — работал в Свердловском медицинском институте (сейчас это — Уральский государственный медицинский университет), где прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой нормальной физиологии (1994—2001), декана общемедицинского факультета (1993—1994) и проректора по учебной работе (1994—1999).

С 1998 года — руководитель кафедры физиологии человека и животных Уральского университета.

С 2003 года — заместитель директора Института иммунологии и физиологии УрО РАН.

В 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

Заведующий лабораторией иммунофизиологии Екатеринбургского филиала Института экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН.

Научная деятельность 

Область научных интересов — проблема адаптации организма к экстремальным воздействиям, регуляция кроветворения, экологическая физиология, регенерация тканей, методы управления ангиогенезом.

Автор 300 публикаций, среди них десять монографий, пять учебников, девять учебных пособий по физиологии и патологической физиологии. Имеет восемь авторских свидетельств и патентов.

Под его руководством защищены 19 кандидатских и две докторские диссертации.

Академик РАЕН, Международной академии наук экологии и безопасной жизнедеятельности.

Основные работы 
 Ястребов А. П., Юшков Б. Г., Большаков В. Н. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов. Свердловск, 1988. 152 с.
 Иммунофизиология. Екатеринбург, 2002 (в соавт. с В. Г. Климиным, В. А. Черешневым);
 Тромбоцитопоэз. М., 2007 (в соавт. с Е. В. Буториной и др.);
 Иммунопатофизиология животных. Екатеринбург, 2007 (в соавт. с В. Н. Байматовым, Н. В. Садовниковым);
 Новые подходы к получению аутопротезов для пластики сосудов // Доклады РАН. 2006. Вып. 408, № 1-6. С. 211—213 (в соавт. с Д. И. Крохиным и др.).

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008)
 Премия имени В. В. Парина УрО РАН, РАМН
 Премия имени В. Н. Татищева
 Премия имени Г. В. де Геннина

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Уральского медицинского университета
Преподаватели Уральского медицинского университета
Физиологи России
Физиологи СССР
Члены РАЕН
Преподаватели Уральского федерального университета